El Bosque Metropolitano es una  infraestructura verde que consistente en la plantación de especies forestales autóctonas en suelo municipal disponible, contribuyendo a la restauración ecológica y paisajística de zonas degradadas y a la mejora ambiental y puesta en valor del entorno de nuevos desarrollos urbanísticos y del conjunto de la ciudad. 

Además es un elemento que nos permitirá acercar, tanto de dentro a fuera como de fuera a dentro, todas la diferente biodiversidad, personas, fauna desde la ciudad a los parques regionales de la comunidad como de los parques a la ciudad. 

Su ejecución se apoyará en las zonas verdes calificadas por el planeamiento urbanístico tanto ejecutadas como pendientes de ejecución para conseguir conformar un corredor verde situado dentro del municipio de Madrid y discurriendo más o menos próximo al borde del término municipal buscando la mayor continuidad ecológica y espacial posible. 

Estará compuesto de especies autóctonas, representativas de nuestro patrimonio natural, y que estén adaptadas a las condiciones de nuestro municipio y a los escenarios de cambio climático previstos: encinas, álamos, acebuches, madroños, pinos piñoneros y carrascos, algarrobos, sauces, fresnos, olmos y otras especies arbóreas, acompañadas de retamas, majuelos, adelfas, romeros, tomillos, enebros, jaras y otros arbustos y matas.

Las masas forestales se acompañarán de algunas zonas infantiles, senderos para el paseo y práctica del deporte, áreas caninas y otros equipamientos que contribuyan a su uso, al recreo y al disfrute por parte de la ciudadanía. 

Para garantizar su continuidad se contemplan también ecoductos (puentes verdes) que permitan salvar las principales infraestructuras de transporte en determinados puntos y contribuyan a la continuidad ecológica y funcional del corredor y las piezas que lo conforman.

Objetivos 
Dentro del proyecto se establecen unos objetivos que a su vez sean beneficiosos para la ciudad y sus ciudadanos.

 Fomento de la salud y bienestar de la ciudadanía mediante la promoción del ocio y las actividades deportivas en el medio natural.
 Mejora del paisaje y puesta en valor de los espacios próximos consolidados y planificados.
 Contribución a la mitigación y adaptación al cambio climático en la ciudad de Madrid.
 Mejora de la calidad del aire.
 Mejora de la biodiversidad urbana.
 Acercar los parques regionales a los ciudadanos de Madrid.

Concurso

Objeto 
Constituye el objeto del presente concurso de proyectos con intervención de Jurado, la elaboración por los concursantes de una propuesta de ordenación y diseño de un cinturón verde ambiental metropolitano para la ciudad de Madrid que contemple la posición de conectores, equipamientos y zonas de actuación de acuerdo con los Anexos, que, por su adecuación, calidad medio ambiental y de infraestructura verde, y viabilidad técnica, económica y constructiva, sea la mejor valorada por los miembros del Jurado. 
Para poder realizar el total del proyecto se decidió dividirlo en cinco lotes de manera que fuera más asumible por los equipos que se presentaran. 

Lote 1. Corona Noroeste“ Entre Montes Naturales “ El objetivo de la propuesta de ordenación y diseño que se presente de acuerdo con las prescripciones técnicas dadas es la de contribuir a la conexión ambiental de los Montes del Pardo, Valdelatas y Casa de Campo entre sí apoyándose en la continuidad del eje fluvial de río Manzanares y parajes de Valdegrulla y Valverde. 

Lote 2. Corona noreste “Uniendo Parques Urbanos”  El objetivo de la propuesta de ordenación y diseño que se presente de acuerdo con las prescripciones técnicas dadas es la de conseguir la conectividad ambiental del conjunto de parques urbanos y dotaciones presentes en este entorno que no han sido inicialmente concebidas como un sistema: Arroyo y parque de Valdebebas, Recintos feriales, Nueva centralidad del Este, parque de cuña de O´Donnell y cerro Almodóvar.

Lote 3. Corona sureste “El Anillo Verde del Sureste” El objetivo de la propuesta de ordenación y diseño que se presente de acuerdo con las prescripciones técnicas dadas es la puesta en valor de la red general y supramunicipal de espacios libres de los desarrollos urbanísticos de los Cerros, el Cañaveral, Ahijones, Berrocales, Ensanche de Vallecas y Valdecarros, conectando el cerro de Herradura con la zona de cantiles del Manzanares. 

Lote 4. Corona Sur “Los Parques Fluviales del Sur” El objetivo de la propuesta de ordenación y diseño que se presente de acuerdo con las prescripciones técnicas dadas es la de lograr las conexiones de los sistemas fluviales del río Manzanares y arroyo de la Gavia así como la integración de grandes piezas periféricas de espacios libres en Entrevías, La Atalayuela, Mercamadrid y Butarque.

Lote 5. Corona Suroeste “El Anillo Metropolitano” El objetivo de la propuesta de ordenación y diseño que se presente de acuerdo con las prescripciones técnicas dadas es la de la integración del sistema metropolitano suroeste (Getafe, Leganés, Alcorcón) con la Casa de Campo, valorizando los entornos fluviales de arroyo Meaques.

Ganadores 
Lote 1: AGUAiLA MADRID PUERTA DE LA SIERRA  

Para la zona del Manzanares Norte propone consolidar y renaturalizar la senda fluvial paralela al curso del río y la adecuación estancial del Puente de San Fernando, mientras que para la zona de Valverde apuesta por el turismo ornitológico y cultural, impulsando la conexión con la Quinta del Duque del Arco.    

Lote 2: EFECTO MARIPOSA

El proyecto elegido “tiene la fuerza en las conectividades, al realizar una propuesta de una gran avenida forestal de 24 kilómetros de longitud que conecte los parques existentes. Tiene la capacidad de trascender al lote y lograr una continuidad en el conjunto del proyecto”.      

Lote 3: A FLOR DE YESO

Destaca por la visión predominantemente ambiental y ecológica en la intervención en el territorio, dando las pautas para la actuación específica sobre los suelos yesíferos del sureste.    

Lote 4: MANANTIAL SUR INFRAESTRUCTURA REGENERADA

Se trata de un proyecto completo en todos sus componentes que ha generado debate en torno al papel del agua, de lo forestal y la agricultura, que tendrá que analizarse con una visión de conjunto.   

Lote 5: DEL MANZANARES AL GUADARRAMA

Acierta en la lectura del territorio, en la integración del proyecto en la estructura urbana y en las propuestas para su gestión posterior que deben trasladarse al resto de lotes.

 Actuaciones puntuales 
El Bosque Metropolitano ha empezado su desarrollo con un conjunto de acciones que servirán de proyectos piloto para el desarrollo del resto de actuaciones. Actuaciones actuales'''

Además de estas actuaciones, se han desarrollado iniciativas de plantación con diferentes empresas.

En la Muñoza en el distrito de Barajas, la empresa Goodman ha realizado una plantación en 4,3 ha que permite la recuperación de la masa arbórea autóctona de un entorno degradado y que además formará parte de la gran Avenida Forestal, que conectará la ciudad de Madrid con el Río Jarama.

En las parcelas de Butarque, en el Bosque de los Abrazos perdidos y en la Avenida del Talgo, Sanitas ha aportado cerca de 2.000 árboles distribuidos en estas parcelas.

En el Cañaveral, el  Ayuntamiento de Madrid ha organizado días familiares de plantación, en el que los vecinos de este barrio han querido contribuir a este proyecto con una plantación voluntaria para forestar las motas verdes que protegen su barrio de la actividad de la circunvalación de la M-45.

Planes especiales 
Actualmente se está procediendo a la redacción de los Planes Especiales de cada uno de los lotes para su puesta posterior aprobación inicial. 

Antes habrá un periodo de información pública para poder modificar defectos de los mismos.

En cuanto sean públicos se añadirá la información de dichos planes.

Referencias 

Página Web del Bosque Metropolitano. Ayuntamiento de Madrid

Página Web de la D.G. Planificación Estratégica. Área de Desarrollo Urbano. Ayuntamiento de Madrid